Ку́узик (; в переводе на русский язык — «еловый лес») — эстонская фамилия. Известные носители:

 Куузик, Тийт (1911—1990) — советский оперный певец (баритон), педагог.
 Куузик, Хуго-Максимилиан (1877—1965) — эстонско-русский спортсмен-гребец, член Олимпийской сборной России 1912 года.
 Куузик, Эдгар-Йохан (1888—1974) — эстонский архитектор.